As Províncias das Filipinas são o primeiro-nível político e divisões administrativas das Filipinas. Há 79 províncias atualmente, subdivididas em cidades componentes e municípios. A Região Capital Nacional, assim como cidades independentes, são autônomas de qualquer governo provincial. Cada província é administrada por um governador eleito, que supervisiona a várias entidades do governo local.

As províncias estão agrupadas em 17 regiões com base nas características geográficas, culturais e etnológicas. Quatorze dessas regiões são designadas com os números correspondentes à sua localização geográfica, de norte a sul. O Região Capital Nacional, Região Administrativa de Cordillera, e a Região Autónoma do Mindanau Muçulmano não têm designações numéricas.

Cada província é membro da Liga das Províncias das Filipinas, uma organização que visa abordar questões relacionadas com administrações estaduais e metropolitanas.

Mapa

Lista de províncias das Filipinas

NOTAS:
 Todos os números de população, áreas e número de barangays incluem cidades independentes das províncias.
 Metro Manila é incluída para comparação embora não seja uma província mas sim uma região especial das Filipinas
1 Datas referem-se à fundação da província no período colonial espanhol, período americano ou atos da República das Filipinas .

Ver também
ISO 3166-2:PH

Referências

Ligações externas
Philippine Standard Geographic Code Interactive, National Statistical Coordination Board
2007 Census of Population Results, National Statistics Office, Republic of the Philippines
The Local Government Code of the Philippines, Department of Interior and Local Government, Republic of the Philippines
DILG Regional Office No. 5 Provincial Offices Directory
Region V LGU Profiles
Provinces of the Philippines, Gwillim Law, Statoids.com
Flags of the World Philippines Provincial Flags

 
Subdivisões das Filipinas
Filipinas, Provincias
Filipinas 2
Filipinas
Listas das Filipinas